Rinpung Dzong steht für:

 Rinpung Dzong, Dzong von Rinbung, Tibet 
 Rinpung-Dzong, anderer Name für Paro-Dzong, Dzong des Distrikts Paro, Bhutan